Хищники — слово во множественном числе, может означать:
 Хищники — участники хищничества, атакующие другого участника (жертву) и питающиеся частями его тела; иногда в широком смысле под хищниками понимают любые биологические организмы, осуществляющие поедание других организмов (например, травоядные животные по отношению к кормовым растениям, паразиты по отношению к хозяину)
 Хищник — животные из отряда млекопитающих Хищные ()

 
 Хищники — вымышленная инопланетная раса.

См. также 
 Хищник (значения)